PLN est un sigle, qui signifie :
 Parti de la loi naturelle, parti politique français actif de 1992 à 2001 ;
 Parti de la libération nationale, parti politique costaricien ;
 Parti libéral nationaliste (Partido Liberal Nacionalista), ancien parti politique nicaraguayen ;
 Port-la-Nouvelle, ville dans le sud de la France.

Il s'agit également d'une abréviation anglophone pour le phospholambane. 

Il peut s'agir d'un code, qui signifie :
 złoty, la monnaie de la Pologne, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)
Code